Инноке́нтьевское се́льское поселе́ние — название нескольких сельских поселений:

Амурская область
 Иннокентьевское сельское поселение — в Завитинском районе.

Красноярский край 
 Иннокентьевское сельское поселение — в Партизанском районе.

Хабаровский край 
 Иннокентьевское сельское поселение — в Николаевском районе.